Джон Уистлер (; 1756—1829) — американский военнослужащий.

Биография 
Родился около 1756 года в Ольстере, Ирландия.

В подростковом возрасте сбежал из дома и поступил на службу в британскую армию. При британском генерале Джоне Бергойне участвовал в войне за независимость США. После битвы при Саратоге вернулся в Англию и уволился с военной службы. Познакомившись с девушкой Анной — дочерью сэра Эдварда Бишопа (Edward Bishop), друга его отца, сбежал эмигрировал с ней в Соединенные Штаты, обосновались в Хейгерстауне, штат Мэриленд.

Вскоре по прибытии в США, Джон вступил в армию Соединенных Штатов и был отправлен служить на западную границу. Участвовал в кампании Хармара в 1790 году, был тяжело ранен при разгроме Сент-Клера в 1791 году. Дослужился до звания лейтенанта в Легионе Соединенных Штатов, участвовал в сооружении американского форта — Форт-Уэйн. Последовательно командовал фортами St. Mary’s, Fort Wayne и Fort Dearborn.

1 июля 1797 года Джон Уистлер был произведен в капитаны и переведен в  в Детройте, штат Мичиган. Летом 1803 года был отправлен со своей ротой 1-го пехотного полка на озеро Мичиган, где до конца года завершил строительство Fort Dearborn на месте будущего города Чикаго. Стал первым комендантом этого форта.

В 1810 году капитан Джон Уистлер был отозван в Детройт. Во время Англо-американской войны он был назначен майором и служил до конца войны в 1815 году. После войны он был назначен военным кладовщиком в Ньюпорт, штат Кентукки. В 1816 году его отправили в Форт-Уэйн, и Уистлер продолжил его строительство. В 1817 году переехал в , штат Миссури, где снова стал военным кладовщиком в , расположенных близ Сент-Луиса. Эту должность Джон Уистлер занимал до своей смерти в  3 сентября 1829 года.

В честь Джона Уистлера названа начальная школа в Чикаго, штат Иллинойс.

Семья 
Джон Уистлер был женат на Анне Уистлер (Anna Whistler), у них в семье было пятнадцать детей. Трое из их сыновей — Джон,  и Джордж, как и отец, стали военными.

Двое внуков Джона Уистлера, ставшие бригадным генералом и полковником, были участниками Гражданской войны в США. Другой внук — Джеймс Уистлер, также окончил Вест-Пойнт и стал известным художником.

Источники 
 Kirkland, Joseph. The Chicago massacre of 1812: with illustrations and historical documents. Chicago: Dibble Publishing Co.

Примечания

Ссылки 
 INDIANA TERRITORY COLLECTION, 1800—1816

Персоналии:Война за независимость США
Участники Англо-американской войны 1812 года